Lula kan syfta på:

 Lula, kommun, Sardinien, Italien
 Luiz Inácio Lula da Silva, brasiliansk politiker
 Lula, Georgia, ort i USA
 Lula, Mississippi, ort i USA
 Lula (artist) (1973–), en tysk sångerska